В 1977 году чемпионат мира по борьбе проходил раздельно: чемпионат по греко-римской борьбе проходил 14-17 октября в Гётеборге (Швеция), а по вольной — 21-23 октября в Лозанне (Швейцария). Первоначально в качестве места проведения чемпионата по вольной борьбе на конгрессе ФИЛА 16 сентября 1975 года был определён Измир (Турция), но впоследствии место проведения было перенесено. Все соревнования проходили только среди мужчин.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Примечания

Ссылки 
 FILA Database
 FILA Wrestling Database

Октябрь 1977 года
Международные спортивные соревнования в Лозанне
Международные соревнования по борьбе в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Международные соревнования по борьбе в Швеции
Спорт в Швеции в 1977 году
Чемпионаты мира в Швеции